Sutanna (z franc. i wł., łac.) – ubiór duchownych.
 Spodek, czyli strój ministrantów zakrywający nogi. Patrz: sutanela.
 Rewerenda – część sołectwa Chwaszczyno w województwie pomorskim, powiecie kartuskim, gminie Żukowo.